Shixing är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 220 kilometer norr om provinshuvudstaden Guangzhou.

Runt Shixing är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Shixing är det största samhället i trakten. I omgivningarna runt Shixing växer huvudsakligen savannskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Guangdong

WP:Projekt Kina